BBD peut faire référence à :
  ;
  ;
 Boulazac Basket Dordogne, un club français de basket-ball de Boulazac ;
 bloc de branche droit, selon la liste des abréviations en médecine ;
 dollar de la Barbade, la monnaie de la Barbade, selon le liste des codes des monnaies ;
 Bell Biv DeVoe (ou BBD), un groupe de RnB américain.